O cabo termométrico é usado para medição de temperaturas em silos graneleiros verticais e horizontais, normalmente aloja um ou vários sensores de temperatura.

É construído em plástico PVC em forma redonda, também possui um cabo de aço (também conhecido com alma de aço) extrusado em sua lateral, cuja finalidade é dar resistência ao cabo.

Engenharia